Gösta von Platen kan syfta på:

* Gösta von Platen (1871–1929), svensk militär
 Gösta von Platen (1882–1966), svensk militär